Fort Bragg je lahko:
 Fort Bragg, Kalifornija
 Fort Bragg, Severna Karolina